Erythrochrus är ett släkte av fjärilar. Erythrochrus ingår i familjen Hyblaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Erythrochrus